Ко́йвисто ( — берёзовый) — финская фамилия и топоним.

Топоним 
 Койвисто — до 1948 года название города Приморск в Ленинградской области России.
 Койвисто — до 1948 года название полуострова Киперорт в Ленинградской области России.

Персоналии 
 Койвисто, Арто (род. 1948) — финский лыжник, чемпион Олимпийских игр 1976 года.
 Койвисто, Мауно (1923—2017) — финский политик.
 Койвисто, Миика (род. 1990) — финский хоккеист.

Другие значения 
 Койвисто — название железнодорожной станции Приморск Приморского направления Октябрьской железной дороги до 1948 года.